Петровка Вторая — деревня в Колпнянском районе Орловской области России. Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к югу от реки Быстрая Сосна, на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к востоку от посёлка городского типа Колпны, административного центра района. Абсолютная высота — 208 метров над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура января −8,5 °C, средняя температура июля +18,5 °C. Годовое количество осадков 500—550 мм. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,6 °C.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Колпнянского района